Koralina – inaczej: auryna, kwas rozolowy - syntetyczny barwnik trójarylometanowy, stosowany jako barwnik w analizie chemicznej
 Koralina – tytuł powieści fantastycznej Neila Gaimana